Acaciakapokmees
 Boskapokmees
 Gele kapokmees
 Grijze kapokmees
 Kaapse kapokmees
 Sahelkapokmees